Zinf — свободный аудиоплеер для Microsoft Windows и Unix-подобных операционных систем с открытым исходным кодом.

Аудиоплеер является свободным программным обеспечением и распространяется под лицензией GNU General Public License.

Описание 

Zinf является продолжением проекта FreeAmp и базируется на его исходном коде.

Плеер может воспроизводить звуковые файлы в формате MP3, Ogg/Vorbis, WAV и Audio CD, а также обрабатывать потоковое аудио SHOUTcast/Icecast, читать и записывать ID3v1/ID3v2/Vorbis теги, поддерживает скины и является частью открытой музыкальной энциклопедии MusicBrainz, оснащён оптимизированной версией декодера Xing MPEG, включает в себя мощный музыкальный обозреватель и встроенный менеджер закачек, который поддерживает загрузку файлов с сайтов.

Возможности 

 Воспроизведение MP3-файлов с помощью декодера Xing Audio.
 Воспроизведение Ogg/Vorbis.
 Воспроизведение WAV-формата.
 Воспроизведение Audio CD.
 SHOUTcast/Icecast HTTP потоковое воспроизведение с сохранением.
 RTP Unicast/Multicast потоковое воспроизведение.
 Поддержка потоковых стилей SHOUTcast/Icecast.
 Поддержка плей-листов M3U и PLS.
 Встроенная поддержка воспроизведения MusicBrowser.
 Поддержка тем.
 Поиск Audio CD метаданных по MusicBrainz.
 Встроенный менеджер закачек для пакетной загрузки из RMP Emusic.
 Полная поддержка тегов ID3v1/ID3v2/Vorbis.

Название 

Zinf — рекурсивный акроним, что означает «Zinf Is Not FreeAmp». Использование названия FreeAmp пришлось прекратить из-за торговой марки, так как «AMP» является зарегистрированной торговой маркой «PlayMedia Systems, Inc».

Финансирование 

Изначально проект FreeAmp финансировался EMusic, который платил трём разработчикам проигрывателя з/п, затем к EMusic присоединилась Relatable, чтобы помочь поддержать дальнейшее развитие проекта.

В январе 2001 года EMusic, после 2-летнего финансирования проекта, больше не смог его поддерживать, и разработчиков уволили. В дальнейшем проект Zinf был не способен найти другого спонсора, и развитие замедлилось, одно из самых крупных обновлений проекта было в начале 2004 года.

В 2008 году разработка полностью прекратила своё существование и не продолжалась по настоящее время.

Популярность 

В настоящее время плеер Zinf превзошли другие свободные аудиоплееры с открытым исходным кодом в среде Linux, в частности Audacious Media Player, Amarok, Exaile, Banshee, Songbird. Во многом это связано с тем, что Zinf не развивался много лет, с появления своего последнего официального релиза в начале 2004 года, поэтому многие функции, которые уже доступны в конкурирующих плеерах, в нём просто отсутствуют.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Медиаплееры
Аудиоплееры
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL